Озеранский сельсовет:

Беларусь 
 Озеранский сельсовет (Житковичский район) — сельсовет, Житковичский район, Гомельская область
 Озеранский сельсовет (Рогачёвский район) — сельсовет, Рогачёвский район, Гомельская область